Giuliana De Sio – attrice italiana (1956–)
Teresa De Sio – cantautrice e scrittrice italiana (1952–)